

Євдокимово — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Євдокимово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область